Нил Робертсон (; рођен 11. фебруара 1982, Мелбурн, Аустралија) професионални је играч снукера.

Каријера 
У својој каријери Робертсон је освојио Светско првенство и Мастерс, као и три Шампионата Уједињеног Краљевства чиме има комплетирану "Триплу круну".

Стил игре 
Робертсон се сматра једним од највећих "брејк-мејкера" и држи тренутни рекорд по броју одиграних троцифрених брејкова у једној сезони (103).

Успеси

Рангирана финала: 35 (23 победа, 13 пораза)

Не-рангирана финала: 11 (7 победа, 4 пораза)

Референце

Спољашње везе 

 Профил на -{worldsnooker.com}-

Рођени 1982.
Аустралијски играчи снукера